Kłoda peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Kłoda, village du powiat de Leszno
 Kłoda, village du powiat de Piła

dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Kłoda, village 

dans la voïvodie de Lublin
 Kłoda, village 

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Kłoda, village

dans la voïvodie de Mazovie 
 Kłoda, village